L'edizione 1959 della Milli Lig vide la vittoria finale del Fenerbahçe Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Metin Oktay (Galatasaray Istanbul), con 11 reti.

Classifica finale

Gruppo rosso

Gruppo bianco

Finale

Verdetti
Fenerbahçe Istanbul Campione di Turchia 1959.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1959
Campionato turco di calcio